Паласиос () — Испанские фамилия и топоним.

Фамилия 
 Паласиос, Алехандро (род. 1981) — мексиканский футболист.
 Паласиос, Деограсиас (1901—1936) — испанский священник.
 Паласиос, Джерри (род. 1982) — гондурасский футболист.
 Паласиос, Джонни (род. 1986) — гондурасский футболист.
 Паласиос, Диего (род. 1999) — эквадорский футболист.
 Паласиос, Кристиан (род. 1990) — уругвайский футболист.
 Паласиос, Марко Антонио (род. 1981) — мексиканский футболист.
 Паласиос, Матиас (род. 2002) — аргентинский футболист.
 Паласиос, Пабло (род. 1982) — эквадорский футболист.
 Паласиос, Патрик (род. 2000) — гондурасский футболист.
 Паласиос, Рикардо (1940—2015) — мексиканский актёр, режиссёр.
 Паласиос, Роберто (род. 1972) — перуанский футболист.
 Паласиос, Уилсон (род. 1984) — гондурасский футболист.
 Паласиос, Франсиско (род. 1977) — пуэрто-риканский боксёр-профессионал.
 Паласиос, Хавьер (1925—2006) — чилийский генерал.
 Паласиос, Хайен (род. 1999) — колумбийский футболист.
 Паласиос, Эвер (род. 1969) — колумбийский футболист.
 Паласиос, Элибельтон (род. 1993) — колумбийский футболист.
 Паласиос, Эсекиэль (род. 1998) — аргентинский футболист.

Топоним 
 Паласиос-де-Года — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила.
 Паласиос-де-Риописуэрга — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос.
 Паласиос-де-Санабриа — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора.
 Паласиос-де-ла-Вальдуэрна — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон.
 Паласиос-де-ла-Сьерра — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос.
 Паласиос-дель-Арсобиспо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка.
 Паласиос-дель-Пан — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора.
 Паласиос-дель-Силь — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон.

См. также